Dover 200 bezeichnet

 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 2007, siehe Heluva Good! 200
 ein Autorennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 2005 und 2006, siehe Camping World RV Sales 200 (Dover)